Molar — dente
Mol —  unidade de base do Sistema Internacional de Unidades para a quantidade de substância
El Molar (Madrid) — município espanhol
El Molar (Catalunha) — município espanhol

Desambiguações de topônimos